Dunav je druga najduža rijeka u Europi. Izvire u Schwarzwaldu u pokrajini Baden-Württemberg u Njemačkoj kao dvije manje rijeke, Brigach i Breg, koje se spajaju u gradu Donaueschingen. Odavde tok rijeke dobiva svoje ime Dunav i teče uglavnom prema istoku dužinom od oko 2 850 km, prolazeći kroz nekoliko glavnih gradova srednje i istočne Europe i na posljetku se ulijeva Crno more gdje formira deltu u Rumunjskoj.

Dunav teče kroz deset zemalja ili čini dio njihovih granica: Njemačke, Austrije, Slovačke, Mađarske, Hrvatske, Srbije, Bugarske, Rumunjske, Moldavije i Ukrajine.Osim toga, sliv Dunava obuhvaća dijelove još devet zemalja: Poljske, Švicarske, Italije, Češke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Albanije.

U tablici niže je popis pritoka Dunava po redoslijedu utoka.

Bilješke

Literatura
 Mala Prosvetna Enciklopedija, treće izdanje (1985.); Prosveta-Beograd; 
 Jovan Đ. Marković (1990.): Enciklopedijski geografski leksikon Jugoslavije; Svjetlost-Sarajevo; 
 Atlas svijeta, četvrto izdanje (1974.); Jugoslavenski leksikografski zavod-Zagreb;
 Donaukommission - Die Donau von Kelheim bis Sulina, pristupljeno 2. veljače 2022.

Dunav
Porječje Dunava